

Entreprise 
Seraphine est le nom d'une entreprise :
 Seraphine, marque britannique de vêtements de maternité.

Patronyme 

 Alain Séraphine (1951-), plasticien français ;
  (1948-), musicien américain (Chicago).

Prénom 
Séraphine est un prénom, forme féminisée de Séraphin.

Pseudonyme 

 Séraphine, pénitente, clarisse à Pesaro, béatifiée en 1754 ;
 Séraphine Claeys dite Séraphine, scénariste et dessinatrice de bande dessinée belge ;
 Séraphine de Senlis, artiste peintre française.

Titre 

 Séraphine, film biographique sur Séraphine de Senlis.

Toponyme 

 Sainte-Séraphine, une ville du Québec.

Voir aussi
 (838) Seraphina, un astéroïde.
Séraphine (2008), film de Martin Provost consacré à la vie de Séraphine entre 1914 et 1935.

Lien externe 
 

 
Prénom féminin
Prénom français
Patronyme réunionnais